Русскогвоздёвское сельское поселение — муниципальное образование в Рамонском районе Воронежской области.

Административный центр — село Русская Гвоздёвка.

География 
Русскогвоздёвское сельское поселение расположено в юго-западной части Рамонского муниципального района. Административный центр поселения – село Русская Гвоздёвка. Населенные пункты, входящие в состав поселения: село Русская Гвоздёвка, которое расположено в южной части поселения; село Гвоздёвка, которое расположено севернее села Русская Гвоздёвка; хутор Панково, расположенный в северной части поселения. Планировка населенных пунктов, обусловленная рельефом, тяготеет к линейному типу.

Северо-восточную границу сельского поселения образует река Дон. С севера на юг территорию поселения пересекает водоток – приток реки Ведуга, который является планировочной осью села Русская Гвоздёвка.

Территория поселения граничит с Новоживотинновским, Яменским сельскими поселениями Рамонского района, а также имеет протяженную границу на севере и западе с Семилукским муниципальным районом. Расстояние от села Русская Гвоздёвка до областного центра — города Воронеж — 28 км.

Территория Русскогвоздёвского сельского поселения вытянута вдоль реки и имеет удобное транспортно-географическое положение. Главный въезд в Русскогвоздёвское сельское поселение со стороны Воронежа осуществляется с юга с трассы «Обход г. Воронеж», являющейся дорогой общего пользования регионального значения.

Население

Экономика 
Экономической базой Русскогвоздёвского сельского поселения являются предприятия, организации и учреждения по следующим видам экономической деятельности:

 сельское хозяйство (1);
 образование (2);
 здравоохранение и предоставление социальных услуг (1);
 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (2).

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 село Русская Гвоздёвка,
 село Гвоздёвка,
 хутор Панково.

Социальная сфера

Здравоохранение 
На территории Русскогвоздёвского сельского поселения функционирует Русскогвоздёвский психоневрологический интернат. В селе Русская Гвоздёвка располагается фельдшерско-акушерский пункт, при нем находится аптека. Также фельдшерско-акушерский пункт находится в селе Гвоздёвка.

Примечания 

Муниципальные образования Рамонского района
Сельские поселения Воронежской области